У́шас ( «заря») — божество в ведийской мифологии, олицетворённая заря.

Ушас — важнейшее и одно из высших божеств «Ригведы». Иногда употребляется множественное число — «зори». Она изображается как приветствующая птиц, пробуждающая всех живых существ и прогоняющая злых духов прекрасная молодая женщина, едущая по небу на золотой колеснице.

Ушас посвящено 20 гимнов «Ригведы». Первое упоминание в Ригведе Ушас — Ригведа 1.30, где она упоминается наряду Индрой и Ашвинами («Гимн к Индре, Ашвинам и Ушас»).

В «Ригведе» 6.64.1-2 Ушас описывается следующим образом:

В своей книге «Тайна Веды» Ауробиндо пишет:

В древнейших частях «Ригведы» Ушас определяется как «божественная дочь» — divó duhitâ — Дьяуса-Питы, «Неба-Отца». Также она считается супругой Сурьи, бога солнца, и матерью Ашвинов, божественных близнецов, символизирующих рассвет и закат. Также из «Ригведы» известно, что с Ушас враждует Индра, бог грозы, который однажды, находясь в состоянии опьянения, разбил палицей её колесницу.

Санскритское слово uṣas происходит от праиндоевропейского корня *hausos, из которого происходят также такие слова, как греческое Эос, латинское Аврора, русское утро, армянское ush (в значении предрассветного времени). Исходя из этого, божество зари можно считать довольно древним, своими корнями уходящим в эпоху индоевропейского единства.

См. также 

 Богиня рассвета
 Заря (мифология)
 Эос
 Аустра

Примечания

Литература 
 Т. Я. Елизаренкова, В. Н. Топоров. О древнеиндийской Ушас и её балтийском соответствии // Индия в древности. Ред. В. Струве. М.: Наука, 1964.

Ссылки 
 Ушас // Мифологический словарь/ Гл. ред. Е. М. Мелетинский. — М.:Советская энциклопедия, 1990. — 672 с.
 Ауробиндо Стада Зари // Тайна Веды
 Ауробиндо Заря и Истина // Тайна Веды


Ригведийские боги
Божества утренней зари
Боги по алфавиту
Солярные боги